Палос Клавадос има више значења:

 Палос Клавадос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палос Клавадос (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику